Daniel Johnson, né le  à Kingston, est un footballeur anglo-jamaïcain. Il évolue au poste de milieu de terrain au Preston North End.

Biographie 

Né en Jamaïque, Johnson termine sa formation de footballeur à Aston Villa, en Angleterre. Alors qu'il n'y a jamais joué en équipe première, il est prêté successivement à différents clubs de League One (D3 anglaise), pour gagner du temps de jeu : Yeovil Town, Chesterfield puis Oldham Athletic. 

En , il est transféré à  Preston North End.

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Footballeur international jamaïcain
Footballeur britannique
Joueur de l'Aston Villa FC
Joueur du Yeovil Town FC
Joueur du Chesterfield FC
Joueur de l'Oldham Athletic AFC
Joueur du Preston North End FC
Naissance en octobre 1992
Naissance à Kingston (Jamaïque)